Мызовка — название населённых пунктов в России:

 Мызовка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Мызовка — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Мызовка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.